Callan Mulvey – attore neozelandese naturalizzato australiano
 Laura Mulvey – critica cinematografica britannica
 Sinéad Mulvey – cantante irlandese
 William Michael Mulvey – vescovo cattolico statunitense